Die Austrian Open 2010 waren zum ersten Mal seit seiner Einführung 1945 nicht Teil der ATP World Tour, sondern der ATP Challenger Tour. Sie fanden vom 31. Juli bis zum 8. August 2010 in Kitzbühel statt.

Das Teilnehmerfeld des Einzelbewerbs bestand aus 32 Spieler, jenes des Doppelbewerbs aus 16 Teams. Der topgesetzte Italiener Andreas Seppi konnte sich im Finale des Einzelbewerbs gegen den Rumänen Victor Crivoi deutlich mit 6:2, 6:1 durchsetzen. Den Doppelbewerb konnten der Jamaikaner Dustin Brown und der Niederländer Rogier Wassen für sich entscheiden.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 31 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 26 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 28 kB)

ATP Challenger Tour 2010
2010